Shūji Hayakawa , är en japansk astronom.

Minor Planet Center listar honom som S. Hayakawa och som upptäckare av 41 asteroider.

Asteroider upptäckta av Shuji Hayakawa

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av Shuji Hayakawa

Referenser 

Japanska astronomer under 1900-talet
Män
WP:Projekt Japan